Лас-Трес-Мари́ас () — острова в Тихом океане, у западного побережья Мексики (штат Наярит, муниципалитет Сан-Блас).

География 

Состоит из четырёх крупных и пяти мелких островов, которые принадлежат Мексике. Находится в Тихом океане (в Калифорнийском заливе), примерно в 100 км (60 милях) от побережья. Острова имеют совокупную площадь в 244,970 км². Население — 1116 человек по переписи 2005 года и все они живут на острове Мария-Мадре.

История 
Острова открыл Диего Уртадо де Мендоса, двоюродный брат Эрнана Кортеса в 1532 г., он дал им название Magdalenas.

Примечания

См. также 
 Остров Сапатера

Острова Наярита
Биосферные резерваты Мексики